Уолингфорд може да се отнася за:
 град Уолингфорд, графство Оксфордшър, Англия
 град Уолингфорд, щат Кънектикът, САЩ
 град Уолингфорд, щат Айова, САЩ
 град Уолингфорд, щат Пенсилвания, САЩ
 град Уолингфорд, щат Върмънт, САЩ
 квартал Уолингфорд на град Сиатъл, САЩ